

Italia 
 Torralba – comune della provincia di Sassari, in Sardegna
 Stazione di Torralba – stazione ferroviaria situata nell'omonimo comune lungo la ferrovia Cagliari-Golfo Aranci

Spagna 
 Torralba – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Torralba de Oropesa – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Torralba de Calatrava – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Torralba del Río – comune della comunità autonoma di Navarra
 Torralba de Aragón – comune della comunità autonoma dell'Aragona
 Torralba de Ribota – comune della comunità autonoma dell'Aragona
 Torralba de los Frailes – comune della comunità autonoma dell'Aragona
 Torralba de los Sisones – comune della comunità autonoma dell'Aragona
 Torralba del Pinar – comune della comunità autonoma Valenciana